Ànnia Lucil·la, filla de Marc Aureli 
 Domícia Lucil·la, mare de Marc Aureli